Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 7 по 14 февраля 2021 года в городе Вакканай. Турнир проводился в 38-й раз.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на .

Победителями чемпионата (3-й раз в истории чемпионатов и 3-й раз подряд) стала команда скипа Юта Мацумура, победившая в финале команду скипа Takumi Maeda. Бронзовые медали завоевала команда скипа Юсукэ Мородзуми.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по японскому стандартному времени (UTC+9).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 12 февраля, 18:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 13 февраля, 15:00

Финал. 14 февраля, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2021 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Японии в 2021 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2021 года